Вольфганг Бу́рба (; ) — немецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (1992, 1993), серебро (1995, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его брат, Ганс-Йоахим Бурба — тоже кёрлингист, чемпион Европы, они многократно играли в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Германии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Германии